Верхнесви́рское водохранилище — искусственный водоём. Водохранилище расположено на реке Свирь в Ленинградской, Вологодской областях и в Республике Карелии.

Водохранилище образовано в 1953 году на реке Свирь в результате строительства Верхне-Свирской ГЭС.

Площадь — 116 км²; с учётом Онежского озера площадь составляет 9840 км². Объём полный — 295 км³, полезный объём — 13 км³. Наибольшая глубина — 120 м. Площадь водосбора — 57 300 км². Спроектировано институтом Ленгидропроект.

Основная часть полезного объёма водохранилища (96 %) сосредоточена в Онежском озере.

Речная часть водохранилища состоит из трёх основных участков:

 от Онежского озера до Ивинского разлива (0‒36,0 км от истока р. Свирь);
 Ивинский разлив (36,0‒46,5 км от истока);
 от Ивинского разлива до створа Верхне-Свирской ГЭС (46,5‒96,7 км от истока)

Примечания

Ссылки 
 Верхнесвирское водохранилище

Бассейн Свири
Водохранилища Ленинградской области
Водохранилища Карелии